Freeman (Missouri)
 Freeman Spur, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Personatges:
 Algernon Freeman-Mitford (1837 - 1916), noble, diplomàtic, col·leccionista i escriptor britànic
 Catherine Astrid Salome Freeman o Cathy Freeman (Mackay, Queensland, 1973), atleta australiana 
 Clarence Freeman (Plainfield, Connecticut, 1863-Providence, Rhode Island, 1909), jugador de dames nord-americà d'ètnia pequot 
 Gordon Freeman, protagonista de la saga de jocs de trets en primera persona Half-Life 
 Morgan Freeman (Memphis, Tennessee, Estats Units, 1937), actor americà guanyador d'un Oscar 
 Richard Knill Freeman (1840, Stepney, Londres – 1904), arquitecte anglès d'estil gòtic victorià